Cupa de Aur CONCACAF (sau CONCACAF Gold Cup) este o competiție internațională de fotbal la care participă statele afiliate la CONCACAF. Câștigătoarea cupei se califică automat la Cupa Confederațiilor FIFA. Până în 1990 s-a numit Campionatul CONCACAF.

Calificări 
Cupa de Aur CONCACAF se desfășoară la fiecare doi ani între țările din America de Nord, America Centrală și Caraibe. Din 1991 și până în 2017, au existat mai multe formate de calificare care determina țările care vor participa la turneul final. Începând cu ediția din 2019, calificarea este obținută în funcție de parcursul echipelor în Liga Națiunilor CONCACAF, doar 16 echipe se califică la turneele finale.

Procedura de calificare la Cupa de Aur CONCACAF

Participări

Câștigătoare și finaliste 
{| class="wikitable" style="margin:auto; font-size:90%;" width="90%"
|-
!Echipa Națională
!Campioni
!Finaliști
|-
|bgcolor=gold|   
|bgcolor=gold|11   ()
|bgcolor=silver|3 ()
|-
|bgcolor=gold| Statele Unite
|bgcolor=gold|7    ()
|bgcolor=silver|6 ()
|-
|bgcolor=gold||bgcolor=gold|3    ()|bgcolor=silver|1 ()
|-
|bgcolor=gold|
|bgcolor=gold|2    ()
| –
|-
|bgcolor=gold|
|bgcolor=gold|1    ()
|bgcolor=silver|2 ()
|-
|bgcolor=gold|
|bgcolor=gold|1    ()
|bgcolor=silver|2 () 
|-
|bgcolor=gold|
|bgcolor=gold|1    ()
|bgcolor=silver|2 ()
|-
|
| –
|bgcolor=silver|2 ()
|-
|
| –
|bgcolor=silver|2 ()
|-
|
| –
|bgcolor=silver|2 ()
|-
|
| –
|bgcolor=silver|1 ()
|-
|
| –
|bgcolor=silver|2 ()
|-
|
| –
|bgcolor=silver|1 ()
|}

 Finale 

 Meciul nu s-a jucat. ⊡ Echipele naționale invitate din alte confederații. ✠ Echipa a câștigat la penalty.  Echipa a câștigat cu golul de aur. ♣ Echipele au împărțit locul 3.

 Goluri pe ediții 

<div style="text-align:center">Note: Finala mică s-a jucat la următoarele turnee:  și ultima oară în . La ediția din , echipele au împărțit locul .</div>

Top Medalii

 Statistici Cupa de Aur 1991-2009 

 Antrenori 
<div style="text-align:center">Antrenorii care au câștigat Cupa de Aur și Campionatul CONCACAF.</div>

Note
 Echipele naționale care nu s-au calificat niciodată sunt:

Vezi și
 Campionatul Mondial de Fotbal
 Copa América
 Campionatul European de Fotbal
 Cupa Africii pe Națiuni
 Cupa Asiei
 Cupa Oceaniei pe Națiuni
 Cupa Confederațiilor FIFA

Legături externe 
 Site oficial 
 Informații despre Campionatul CONCACAF 
 Copa Oro la Univision.com
 Cupa de Aur la RSSSF
 Cupa de Aur și Campionatul CONCACAF la RSSSF

CONCACAF
Competiții CONCACAF